Astacus kan de volgende betekenissen hebben:

Een klassieke naam voor de Turkse stad İzmit
Een geslacht van kreeftachtigen, zie Astacus (geslacht)